Награда Бостонског друштва филмских критичара за најбољи филм () признање је које  додељује Бостонско друштво филмских критичара од свог оснивања 1981. године.

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Спољашње везе 
 Награда Бостонског друштва филмских критичара на сајту -{IMDb}- 

Филм